C10H12O – formula molecolare dell'anetolo
C10H12O – formula molecolare del benzilacetone
C10H12O – formula molecolare del butirrofenone
C10H12O – formula molecolare dell'estragolo

Formule molecolari